HL oder H.L. ist die Abkürzung für:
 Halbleiter
 Half-Life, ein Computerspiel
 Hauptluftleitung, (auch HLL) ein technisches System der Eisenbahn
 herrschende Lehre, siehe Lehrmeinung, vor allem in der Rechtswissenschaft
 als Sigle für Friedrich Nietzsches Schrift Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben (1874)
 HL, Markenname des ehemaligen französischen Automobilherstellers Hainsselin et Langlois
 HL-Markt (für Hugo Leibbrand-Markt), eine ehemalige Supermarktkette der Rewe Group
 HL (Pflanzenschutzmittel)
 Hodgkin-Lymphom, eine Form des Lymphdrüsenkrebses
 Hohlleiter, Wellenleiter für elektromagnetische Wellen
 Houlihan Lokey, eine amerikanische Investmentbank
 Libyen nach dem ICAO-Code
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Südkorea
 Hearing Level, Begriff der Audiometrie. Meist in Verbindung als "dB HL", erklärt im Artikel Geräuschaudiometrie
 Hermann Lietz
 High Low, auch angegeben als %HL oder HL%, bei Wertpapieren das Verhältnis zwischen höchstem und niedrigstem Kurs im jeweils betrachteten Zeitraum als Angabe der Volatilität, siehe Volatilität
 Hindenburg-Ludendorff, Befehlshaber im Ersten Weltkrieg

HL als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Hansestadt Lübeck
 Großbritannien: Portsmouth
 Norwegen: Kongsvinger in der Provinz Innlandet
 Österreich: Bezirk Hollabrunn
 Ungarn: Streitkräfte (Magyar Honvédség)

HL als Kleinfahrzeugkennzeichen in der Binnenschifffahrt:
 Deutschland: Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Lübeck

Hl steht für:
 Hl-Signalsystem

hl. oder Hl. steht für:
 heilig, v. a. bei Namen von Kirchen

hl bedeutet auch:
 Hektoliter

Siehe auch:

HL